Geografia:
 Mèrida capital de la comunitat autònoma d'Extremadura, a Espanya
 Mérida (Filipines) o Merida, municipi de la província de Leyte, Filipines.
 Mérida (Mèxic), capital de l'estat de Yucatán, Mèxic.
 Mérida (Veneçuela), capital de l'estat de Mérida, a Veneçuela.
 Estat de Mérida, divisió administrativa regional de Veneçuela. La capital de l'estat és Mérida.
 Esport:
 Mérida Unión Deportiva, club de futbol extremeny de la ciutat de Mèrida.
 Estudiantes de Mérida Fútbol Club, club de futbol veneçolà de la ciutat de Mérida.